Тяло може да се отнася за:

 Тяло в биологията (напр. човешко тяло)
 Тяло в механиката и физиката
 Твърдо тяло – едно от агрегатните състояния